Csehország
 Kostelec, település a Jičíni járásban
 Kostelec, település a Jihlavai járásban
 Kostelec, település a Hodoníni járásban
 Kostelec, település a Tachovi járásban
 Kostelec na Hané, település a Prostějovi járásban
 Kostelec nad Černými lesy, település a Kelet-prágai járásban
 Kostelec nad Labem, település a Mělníki járásban
 Kostelec nad Orlicí, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Kostelec nad Vltavou, település a Píseki járásban
 Kostelec u Heřmanova Městce, település a Chrudimi járásban
 Kostelec u Holešova, település a Kroměříži járásban
 Kostelec u Křížků, település a Kelet-prágai járásban
 Červený Kostelec, település a Náchodi járásban
 Vrbatův Kostelec, település a Chrudimi járásban